Tân Biên (huyện in Tây Ninh), een district in provincie Tây Ninh.
 Tân Biên (thị trấn in Tây Ninh), een thị trấn in huyện Tân Biên, provincie Tây Ninh.
 Tân Biên (Đồng Nai), een phường in thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.